Monsuno (2012-2014) – amerykańsko-japoński serial animowany wyprodukowany przez Jakks Pacific, FremantleMedia, Dentsu Entertainment Inc., The Topps Company.

Światowa premiera serialu miała miejsce 23 lutego 2012 roku na kanale Nicktoons, od 1 lipca 2014 roku na kanale Hulu. W Polsce premiera serialu odbyła się 25 czerwca 2012 roku na kanale Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
W zamierzchłych czasach, długo przed pojawieniem się pierwszego człowieka na Ziemi, oni przemierzali kosmos. Kiedy dotarli do niebieskiej planety, szturmem przedarli się przez jej atmosferę, po czym rozpierzchli się na cztery krańce świata, siejąc chaos i zniszczenie oraz budząc grozę wśród wszystkich żywych istot. Aż ślad po nich niespodziewanie zaginął? do teraz. Monsuno wracają by dokończyć dzieła zniszczenia. Tym razem jednak spotkają godnego przeciwnika - na ich drodze stanie dzielny, choć nieobliczalny nastolatek - Chase.

Obsada 
 Cam Clarke – Chase
 Christopher Smith –
 Bren,
 Jon
 Karen Strassman –
 Vicky,
 Medea
 Kirk Thornton – Noah
 Keith Silverstein –
 Ash,
 Trey

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2015